Choapa se poate referi la:

 Râul Choapa, un râu din Chile, situat în regiunea Coquimbo
 Provincia Choapa, regiunea Coquimbo, Chile

Vezi și
 Las Choapas, Veracruz
 Las Choapas (sit arceologic)